Toponímia: Inca (Mallorca), municipi de Mallorca 
 Història:
 Imperi Inca, Estat precolombí corresponent aproximadament a l'actual Perú 
 Sapa inca, títol que rebien els governants de l'Imperi Inca 
 Etnologia: Inca (ètnia), habitants oriünds de la regió central dels Andes del Perú